Labey ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Labey, britische Politikerin (Jersey)
 Russell Labey, britischer Politiker (Jersey)